Atocha bezeichnet:

 Kanton Atocha, Kanton im Departamento Potosí in der Provinz Sur Chichas in Bolivien
 Atocha (Bolivien), Kleinstadt in Bolivien
 Municipio Atocha, Landkreis in Bolivien
 Atocha (Distrikt), Stadtteil von Madrid
 Atocha eine 1622 gesunkene, spanische Galeone
 Bahnhof Atocha, Fernbahnhof in Madrid

Siehe auch:
 Heiliges Kind von Atocha